

Коксай — село, Жаксинський район, Акмолинська область
 Коксай — село, Карасайський район, Алматинська область
 Коксай — село, Кербулацький район, Жетисуська область